Bergheim peut désigner :

Allemagne 
 Bergheim, une commune de l'arrondissement de Neubourg-Schrobenhausen, en Bavière ;
 Bergheim, une ville allemande de l'arrondissement de Rhin-Erft, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Bergheim, un quartier de la ville de Heidelberg ;

Autriche 
 Bergheim, une commune du district de Salzbourg-campagne ;

France 
 Bergheim, une commune située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace

Norvège 
 Bergheim, l'ancien nom de Bærum en Norvège

Voir aussi 
 Bergem

Homonymie de toponyme